Warmenau steht für:

 Warmenau (Wolfsburg) Stadtteil in Niedersachsen
 Warmenau (Fluss), Zufluss der Else bei Bünde im Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Gut Warmenau, Niedersachsen